JHG est un sigle qui peut désigner :
 Journal of Human Genetics, une revue scientifique mensuelle évaluée par des pairs couvrant tous les aspects de la génétique humaine et de la génomique.

JHG est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Xishuangbanna Gasa, un aéroport desservant la ville de Jinghong, en Chine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports